La Prima Lega 1997-1998 è la 101ª edizione del terzo livello del calcio svizzero.

Stagione

Gruppo 1

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso al play-off promozione in Lega Nazionale B 1998-1999.
 Va ai play-off retrocessione.
      Retrocesso in Seconda Lega 1998-1999.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Note:

Gruppo 2

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso al play-off promozione in Lega Nazionale B 1997-1998.
 Va ai play-off retrocessione.
      Retrocesso in Seconda Lega 1997-1998.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Note:

Gruppo 3

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso al play-off promozione in Lega Nazionale B 1997-1998.
 Va ai play-off retrocessione.
      Retrocesso in Seconda Lega 1997-1998.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Note:

Gruppo 4

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso al play-off promozione in Lega Nazionale B 1997-1998.
      Va allo spareggio d'ammissione  al play-off promozione.
 Va ai play-off retrocessione.
      Retrocesso in Seconda Lega 1997-1998.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Differenza reti generale fra due squadre a pari punti.
Le due migliori differenze reti fra tre e più squadre a pari punti per definire le squadre ammesse allo spareggio.
Note:

Spareggio d'ammissione al play-off promozione

Play-off promozione

Primo turno

Secondo turno

Play-off retrocessione

Primo turno

Secondo turno

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
1997 3